Финал Кубка Чехии по футболу 2016/17 состоялся 17 мая 2017 года на стадионе «Андрув» в Оломоуце. В нём встретились «Опава» и «Фастав Злин».

Для обеих клубов это первый в истории финал Кубка Чехии.

Путь к финалу

Отчёт о матче

Ссылки 
 Финал Кубка Чехии 2016/17 на официальном сайте

2017
Европейские национальные футбольные кубки в сезоне 2017/2018
ФК «Злин»
ФК «Опава»
Май 2017 года
Спортивные соревнования в Оломоуце
События 17 мая
Спорт в Чехии в 2017 году